Millns ist der Familienname folgender Personen:

 James Millns (* 1949), US-amerikanischer Eiskunstläufer
 Paul Millns (* 1945), britischer Bluespianist, Songwriter und Sänger

Siehe auch:
 Milnes